

Patronyme 
 Adrien Dupagne (1889-1980), artiste peintre belge.
 Arthur Dupagne (1895-1961), sculpteur belge.
 Dominique Dupagne (né en 1958), médecin généraliste français.